Montigny kan syfta på:
 Montigny, Cher
 Montigny, Loiret
 Montigny, Meurthe-et-Moselle
 Montigny, Sarthe
 Montigny, Seine-Maritime